Francesco de Sanctis kan syfta på:

 Francesco de Sanctis (1679–1731), italiensk arkitekt
 Francesco de Sanctis (1817–1883), italiensk litteraturvetare